Фишли и Вайс (Fischli & Weiss) — дуэт швейцарских художников Петера Фишли (Peter Fischli; ) и Давида Вайса (David Weiss;  — ).

Образование 
Фишли:
 Academia di Belle Arti, Urbino, 1975-76
 Academia di Belle Arti, Bologna, 1976-77
Вайс:
 Vorkurs, Kunstgewerbeschule, Zürich, 1963-64
 Kunstgewerbeschule, Basel, sculpture class, 1964-65

Творчество 
 Швейцарские художники Фишли и Вайс начали сотрудничать в 1979 году.
 Их фотографии, скульптуры, инсталляции и фильмы изучают необычные трансформации обычных предметов и ситуаций посредством комичной радикальности и любви к игре. В основе всех их работ лежит детский дух открытия, который предлагает зрителю по-новому взглянуть на своё окружение. В мире Фишли и Вайса повседневные предметы приобретают неожиданные свойства — они балансируют друг на друге, играют и сталкиваются друг с другом.
 Первым совместным проектом Фишли и Вайса стала серия «The Sausage Photographs» (1979), в которой художники с юмором использовали повседневные материалы для создания искусственного мира. Каждая фотография документирует драматическую сцену, созданную с использованием сосисок, различных холодных закусок и бытовых предметов.
 В период с 1984 по 1987 художники создали порядка 80 цветных и черно-белых фотографий ассамбляжей из балансирующих предметов. Композиции не просто выглядят временными, сфотографированные, они были разобраны и сегодня фотографии — единственное подтверждение их существования. В дополнение к этому, Фишли и Вайс дали каждой работе поэтичное, часто ироничное название, связанное с внешним видом ассамбляжа.
 Наиболее известной работой дуэта является фильм «The Way Things Go» (1987). Фильм документирует эпическую цепную реакцию серии повседневных объектов, таких как мыло, мешки для мусора, пластиковые ведра, шары и матрасы. В течение тридцати минут фильма зритель наблюдает гипнотическую цепочку кинетической энергии, переходящей от одного объекта к другому.
 Фишли и Вайс представляли Швейцарию на Венецианской биеннале в 1995. В 1996, ретроспектива их работ, организованная Walker Art Center была показана в Сан-Франциско, Бостоне и Филадельфии.
 В 2003 Фишли и Вайс получили Золотого льва 50-й Венецианской биеннале за инсталляцию «Delays and Revolutions», выставленную в интернациональной экспозиции.
 В 2006 в Лондоне прошла большая ретроспективная выставка художников Fischli & Weiss: Flowers & Questions в Tate Modern.
 Дэвид Вайс скончался 27 апреля 2012 года, Фишли проживает в Цюрихе.

Персональные выставки

Ссылки 

 Работы и информация о художниках (ретроспектива в Tate Modern)
 Биография, работы, информация о выставках 

Художники Швейцарии
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1952 году
Родившиеся в 1946 году
Персоналии по алфавиту
Современные художники Швейцарии
Выпускники Цюрихского университета искусств